Lützelburg (Mittelhochdeutsch lützel, lützelig = klein, wenig, also Wortbedeutung Kleine Burg)  steht für:

 den Staat Luxemburg
 Lutzelbourg, eine französische Gemeinde in Lothringen
 Lützelburg (Gablingen), einen Ortsteil der Gemeinde Gablingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Lützelburg (Lutzelbourg), eine Burgruine im lothringischen Lutzelbourg
 Lützelburg (Kempten), einen Burgstall in Kempten (Allgäu)
 Lützelburg (Ottrott), eine Burgruine bei Ottrott im Elsass
 Lützelburg (Christenberg), eine Burgruine bei Münchhausen in Mittelhessen
 Lützelburg (Marburg), eine Burgruine bei Marburg in Mittelhessen
 Burgstall Lützelburg (Unterwiesenacker), eine abgegangene Burg in der Oberpfalz in Bayern
 Lützelburg (Luxemburg), eine Burg, aus der die Stadt Luxemburg entstand

Lützelburger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lützelburger (um 1495–1526), deutscher Formschneider

(von) Lützelburg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Lützelburg († 8. Februar 1274), Bischof von Semgallen, Kurland und Chiemsee.
 Helmer von Lützelburg (* 1956), deutscher Regisseur
Philipp von Lützelburg (1880–1948), deutscher Botaniker und Forschungsreisender

und der Name des alten lothringischen Adelsgeschlechts von Lützelburg, siehe Lützelburg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch: